David Savard – hockeista su ghiaccio canadese
 Denis Savard – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Félix-Antoine Savard – scrittore canadese
 Katerine Savard – nuotatrice canadese
 Serge Savard – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese